Открытый чемпионат Ноттингема по теннису 2007 — 13-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в британском городе Ноттингем и являющегося частью тура ATP в рамках серии международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 18 по 24 июня Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Ришар Гаске
 в парном разряде —  Энди Рам и  Йонатан Эрлих

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Иво Карлович обыграл  Арно Клемана со счётом 3-6, 6-4, 6-4.
 Карлович выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
 Клеман сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Эрик Буторак /  Джейми Маррей обыграли  Джошуа Гудолла /  Росса Хатчинса со счётом 4-6, 6-3, [10-5].
 Буторак и Маррей выигрывают свой 3-й совместный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Ноттингема по теннису
 ATP Тур 2007
 Международная серия ATP
 Портал: Теннис

Ссылки 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2007 года
2007